Æneas Mackay is de naam van twee Nederlandse staatslieden:
Æneas Mackay sr. (1806-1876)
Æneas Mackay jr. (1839-1909)